

Жендовиці — село в гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Жендовиці — село в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Жендовиці — село в гміні Добродзень Олеського повіту Опольського воєводства

 Жендовиці — село в гміні Добродзень Стшелецького повіту Опольського воєводства